Église Saint-Prix est un nom donné à plusieurs églises :
 Église Saint-Prix-et-Saint-Cot de Saint-Bris-le-Vineux (Yonne) ;
 Église Saint-Prix de Pazy, dans la Nièvre en Bourgogne-Franche-Comté
 Église Saint-Prix de Saint-Priest-en-Jarez (Loire) ;
 Église Saint-Prix de Bertignat (Puy-de-Dôme) ;
 Église Saint-Prix de Saint-Prix (Val-d'Oise) ;
 Église Saint-Prix de Saints-en-Puisaye (Yonne) ;
 Église Saint-Prix de Talus-Saint-Prix (Marne).